El Partit Republicà Federal del Baix Empordà va ésser un partit polític federal comarcal constituït a primers de febrer del 1932 per tal d'adherir-se col·lectivament a Esquerra Republicana de Catalunya en el seu Primer Congrés. Responia a la direcció de Josep Irla i de Salvador Albert.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts
Entitats del Baix Empordà